Marcin Czerwiński (1924–2001) – polski socjolog, profesor i żołnierz AK
 Marcin Czerwiński (ur. 1959) – polski biolog, wykładowca akademicki
 Marcin Czerwiński (ur. 1971) – polski literaturoznawca, poeta, redaktor naczelny Rity Baum